Lomstraat (Venlo)
Gerard van Lomstraat (Gorinchen)